Blémerey puede referirse a: 

 Blémerey, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Blémerey, comuna francesa situada en Vosgos.